Константин Дитерихс:
 Дитерихс, Константин Егорович фон (1812—1874) — генерал-лейтенант.
 Дитерихс, Константин Александрович (1825—1899) — генерал от инфантерии, действительный статский советник, русский военачальник во время первой Кавказской войны.